Житьково — деревня в составе Пригородного сельсовета Борисовского района Минской области. Население в летний период достигает больше 1000 человек. Расположена на берегах реки Сха. Расстояние до города Борисова 13 км.

В деревне работает ГУО «Житьковская средняя школа Борисовского района» при ней работает детский сад. https://upkzhitkovo.rooborisov.by/

В Житьково расположена Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, которая начала строиться в 2006 году как замена храму, который существовал в этой деревне до начала 1930-х годов, но затем был разрушен. Материалом для стен послужило дерево. Благодаря лаконичному внешнему виду церковь можно отнести к народному зодчеству. В ее облике также присутствуют черты, характерные для ретроспективно-русского стиля.

В деревне работает Отделение Почтовой Связи, фельдшерско-акушерский пункт. Работает Сельскохозяйственный производственный кооператив "Житьково" (СПК "Житьково"). Рядом несколько пилорам. 

В районе деревни на берегу реки Сха расположена площадка для кемпинга.

Населённые пункты Борисовского района (Минская область)